

Ім'яново — присілок, Балтачевський район, Башкортостан
 Ім'яново — присілок, Караідельський район, Башкортостан